Borsari ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Borsari (1964–2008), italienischer Jazzmusiker
 Amédée Borsari (1905–1999), französischer Komponist
 Costante Borsari (1896–1984), Schweizer Maler
 Gianfranco Borsari (* 1942), italienischer Fußballspieler
 Lodovico Borsari (1858–1939), italienischer Parfumhersteller 
 Luigi Borsari (Jurist) (1804–1887), italienischer Jurist
 Luigi Borsari (1921–1983), italienischer Antifaschist und Senatsabgeordneter
 Nino Borsari (1911–1996), italienischer Radsportler
 Peter C. Borsari (1938–2006), US-amerikanisch-schweizerischer Fotograf